«Стелла Артуа Лёвен Беарз» — бельгийский профессиональный баскетбольный клуб из города Лёвен. Клуб ни разу не выигрывал национальное первенство и 1 раз побеждал в кубке страны.

Сезоны

Известные игроки 
  Дидье Илунга-Мбенга (2002—2003)
  Стэнли Прингл (2009–2010)

Ссылки 
 Официальный сайт
 страница клуба на Eurobasket.com

Баскетбольные клубы Бельгии